En Russie, le ministère des Situations d'urgence est un ministère spécial à compétence transversale, créé par la Fédération de Russie pour répondre aux problèmes de crises globales ou locales liées à des situations d’urgence de tout type et aux catastrophes naturelles.
 En Biélorussie, le ministère des Situations d'urgence doit notamment suivre les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl dont 75 % des retombées environ concerneraient ce pays.
 En Ouzbékistan, il existe un ministère des Situations d'urgence.
 En Azerbaïdjan : ministère des Situations d'urgence
 En Ukraine, il existe également un ministère des Situations d'urgence, renommé en  Service d'urgence de l'État.

Plan d'urgence